Хатон има више значења:
 Хатон (Алабама)
 Хатон (Вашингтон)
 Хатон (Северна Дакота)